Les mots pilosus (masculin), pilosa (féminin) et pilosum (neutre) sont les trois formes du nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « couvert de poils, poilu, velu ».

En biologie :
 Pilosa est un ordre de mammifères placentaires, du super-ordre des Xénarthres. Présent uniquement en Amérique, il comprend les fourmiliers et les paresseux ;
 Pilosa est un genre d'opilions laniatores, de la famille des Zalmoxidae. Son unique représentant connu est l'espèce Pilosa pilosa ;
 en taxonomie, les mots pilosus, pilosa et pilosum servent d'épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales couvertes de poils. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : pilosus, pilosa, pilosum.

Notes et références

Voir aussi 
  (sens apparenté)

Épithète spécifique